Народна култура (Народная культура) — болгарское издательство, существовавшее в 1945—2003 годах. Специализировалось на выпуске художественной литературы.

Создано в 1945 г. в Софии. В начале деятельности функционировало, как кооперативное издательство, а с 1951 г. — государственное.

В течение первого года существования издало 19 наименований книг, в 1986 г. — 170 произведений болгарских и зарубежных авторов. За время существования издательство «Народна култура» выпустило более 13 тысяч книг общим тиражом 3 миллиона экземпляров.

Первоначально издавало болгарскую и переводную художественную литературу, литературно-критическую, научно-популярную, детско-юношескую, учебно-методическую литературу. С 1974 года издательство было профилировано, в основном, на издании классической и современной переводной литературы . В соответствии с её первоначальной ориентацией издательство занималось также выпуском и болгарских писателей и поэтов.

Издательство «Народна култура» выпускало серии:
 «Биографические романы» (с 1957) 
 «Избранные романы» (с 1959)
 «Молодежные романы» (с 1960)
 «Литература для подростков» (с 1967)
 «Мировая классика» (1970—1994)
 «Панорама» (с 1974)
 Серия «Проза»
 Серия «Поэзия»
 Серия «Художественная документалистика»
 Серия «Мемуары»
 Серия «Письма»
 Серия «Юмор»
 Серия «Литературное наследство»

Руководители 
 Петр Мензелов,
 Я. Хлебаров,
 Д. Досков,
 Божидар Божилов (1973—1980),
 Вера Ганчева (1980—1989),
 С. Райков,
 Александр Донев,
 Петр Манолов (1997—2002)

Ссылки 
 Издателство «Народна култура»

Издательства Болгарии
Издательства художественной литературы
1945 год в Болгарии
Компании Софии
Культурные организации Софии
Исчезнувшие организации Софии